YZU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Whitecourt (Alberta) (Canada)